Geraldini ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Geraldini (1455–1522), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und humanistischer Gelehrter, Bischof von Santo Domingo
 Angelus Geraldini (1422–1486), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Diplomat, Bischof von Sessa Aurunca und von Cammin